Змагання з ковзанярського спорту в мас-старті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 19 лютого на Національному ковзанярському стадіоні в Пекіні (Китай).

Кваліфікація

Результати

Півфінали

Фінал

Примітки